Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2013 года прошёл с 5 по 27 мая в Словакии. 8 национальных сборных, участвующих в турнире, заявили 18 игроков, которые родились не раньше 1 января 1996 года. Двое из этих 18-ти игроков должны быть вратарями. В матчах турнира имеют право принимать участие только заявленные игроки.

18 игрокам должны быть присвоены номера с 1 по 23. Ни один номер не может быть использован в течение турнира более, чем одним игроком. Во всех матчах турнира игроки должны играть под теми номерами, которые указаны в заявке.

Группа 1

Австрия 
Главный тренер:  Херманн Штадлер

Словакия 
Главный тренер:  Ладислав Пецко

Швейцария 
Главный тренер:  Хайнц Мозер

Швеция 
Главный тренер:  Роланд Ларссон

Группа 2

Италия 
Главный тренер:  Даниэле Дзоратто

Россия 
Главный тренер:  Дмитрий Хомуха

Украина 
Главный тренер:  Александр Головко

Хорватия 
Главный тренер:  Иван Гудель

Примечания

Ссылки 
 Юношеский чемпионат Европы для игроков до 17 лет на UEFA.com

Май 2013 года
Спорт в Словакии в 2013 году
Международные соревнования по футболу в Словакии
Футбол
Чемпионаты Европы в Словакии